Пливачка трка на 100 метара леђним стилом за жене на Летњим олимпијским играма 2012. у Лондону одржана је 29. јула (квалификације и полуфинале) и 30. јула (финале) на базену центра за водене спортове. 

Учествовало је рекордне 45 пливачица из 38 земаља. Олимпијски квалификационо време за ову дисциплину износило је 1:00,82 секунди док је олимпијско селекционо време било 1:02,95.

Златну медаљу освојила је Американка Миси Френклин која је уједно поставила и нови национални рекорд у овој дисциплини (58,33). У квалификацијама је постављен и нови олимпијски рекорд у овој дисциплини а испливала га је Аустралка Емили Сибом (58,23).

Освајачи медаља

Рекорди 
Пре почетка олимпијских игара у овој дисциплини важили су следећи рекорди:

Током такмичења остварени су следећи рекорди:

Резултати квалификација 
У квалификацијама пливано је укупно 6 трка а пласман у полуфинале обезбедило је 16 такмичарки са најбољим резултатима. Гранично време за пласман у полуфинале било је 1:00,25.

Резултати полуфинала 
Полуфинале 1

Полуфинале 2

Резултати финала

Види још 
 Пливање на Летњим олимпијским играма 2012.

Референце

Спољашње везе 

 Пливање на ЛОИ 2012. - службена веб страница
 Службени резултати

Пливање на Летњим олимпијским играма 2012.